Middlesex County kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 Middlesex County, Ontario,

Jamaica

Middlesex County, Jamaica – ett county

USA 

 Middlesex County, Virginia, county, 
 Middlesex County, Connecticut, county, 
 Middlesex County, Massachusetts, county, 
 Middlesex County, New Jersey, county,

Se även
 Middlesex (olika betydelser)

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar